Jméno a příjmení František Kvapil se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 František Kvapil (básník) (1855–1925) – český básník, překladatel a literární kritik, propagátor česko-polských kulturních styků
 František Kvapil (kněz) (1876–1942) – český římskokatolický kněz, popravený nacisty
 František Kvapil (publicista) (* 1934) – český publicista, autor spisů o Deštné a okolí